«Катание по Марсу» () — короткометражный документальный фильм режиссёра .

Сюжет 
«Катание по Марсу» — документальный фильм о разработке марсоходов Спирит и Оппортьюнити, запуске их на Марс и эксплуатации на планете в рамках проекта «Mars Exploration Rover» (MER). В фильме используются как настоящие фотографии Марса, так и компьютерное моделирование на основе данных, полученных с помощью самих марсоходов или других космических зондов.

Дополнением к фильму являются видеоматериалы «Марс: прошлое, настоящее и будущее» (), которые содержат личные размышления создателей фильма «Катание по Марсу», членов команды проекта «Mars Exploration Rover» «Лаборатории реактивного движения» (JPL) и студентов программы «Imagine Mars» о планете Марс и её роли в будущем человечества. На сайте «Internet Movie Database» существует отдельная страница , посвященная данным видеоматериалам.

В ролях

Дополнительные сведения 
Компания-производитель «Walt Disney Home Entertainment» выпустила фильм на носителях DVD и Blu-ray, добавив к нему дополнительные материалы:

 «» () — одна из серий антологии телевизионных сериалов Уолта Диснея, выпущенная в 1957 году;
 видеоматериалы: «Марс: прошлое, настоящее и будущее».

«Катание по Марсу» — это также название научно-популярной книги главного исследователя проекта «MER» , принявшего участие в создании фильма, о миссии марсоходов на Марсе (; август 2005; ISBN 1-4013-0149-5).

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма на сайте компании-производителя «Walt Disney Home Entertainment»
 

Документальные фильмы США
Фильмы режиссёра Джорджа Батлера
Документальные фильмы о Марсе
Исследование Марса
Марсоходы
Фильмы, спродюсированные Фрэнком Маршаллом